Fay (Orne) — comuna da região da Baixa-Normandia, França
Fay (Somme) — comuna da região da Picardia, França
4820 Fay — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguação